Michel Rousselot (syndicaliste), né en 1943.
Michel Rousselot (ingénieur), 1931 - 2015, ingénieur et chef d'entreprise français, ingénieur général des ponts et chaussées.